В статье рассматривается международно-правовой статус Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Республики провозгласили свою независимость от Украины 12 мая 2014 года в ходе вооружённого конфликта в Донбассе. С 24 мая 2014 года по 18 мая 2015 года они являлись соучредителями и членами конфедеративного Союза народных республик (Новороссии).

На сегодняшний день независимость ДНР и ЛНР признана тремя государствами — членами ООН — Россией (21 февраля 2022 года), Сирией (29 июня 2022), КНДР (13 июля 2022), а также частично признанными государствами Абхазия и Южная Осетия.

Все остальные государства — члены ООН продолжают признавать контролируемую ДНР и ЛНР территорию частью Украины. Украина рассматривает ДНР и ЛНР как террористические и сепаратистские организации (используется также термин «марионеточные государства»), организованные и вооружённые Россией, которые при её поддержке незаконно захватили и удерживают украинскую территорию. Территории, контролируемые ДНР и ЛНР, в соответствии с украинским законодательством считаются «временно оккупированными» Россией.

История 
7 апреля 2014 года Верховный Совет ДНР провозгласил создание Донецкой Народной Республики.

27 апреля была провозглашена Луганская Народная Республика.

11 мая на территории, подконтрольной ЛНР и ДНР, были проведены референдумы о самоопределении (см. статьи Референдум о самоопределении Донецкой Народной Республики и Референдум о самоопределении Луганской Народной Республики), которые не были признаны ни одним государством — членом ООН.

12 мая по результатам референдумов была провозглашена независимость ЛНР и ДНР от Украины.

14 мая Верховный Совет ДНР принял конституцию Донецкой Народной Республики.

18 мая Республиканское Собрание ЛНР приняло конституцию Луганской Народной Республики, по которой республика объявлялась суверенным государством и субъектом международного права.

Вопрос признания документов ДНР и ЛНР Российской Федерацией 
До февраля 2017 года официального признания российскими властями документов и автомобильных номеров ДНР и ЛНР не было, хотя информация о возможности их использования на территории РФ публиковалась на сайтах новостного агентства РБК и самих непризнанных республик. Ещё  2017 года пресс-секретарь Президента РФ  утверждал, что Россия официально не признаёт паспортов ДНР и ЛНР, но из гуманных соображений отдельные российские муниципальные и частные организации могут принимать жителей этих территорий, лишённых возможности получить действительные паспорта граждан Украины или другие признанные документы, удостоверяющие личность. Но уже  был издан и вступил в силу указ президента РФ , согласно которому Россия «временно, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений» признала документы, удостоверяющие личность, документы об образовании и (или) о квалификации, о регистрации актов гражданского состояния, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств, «выданные соответствующими органами (организациями), фактически действующими на территориях указанных районов, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на этих территориях». В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с журналистами в Мюнхене заявил, что принятие этого указа обусловлено исключительно гуманитарными соображениями и заботой о нуждах жителей тех территорий, и не означает изменения официальной позиции России по вопросу о признании и статусе ЛНР и ДНР, и что этот вопрос не поднимался на встрече глав МИД нормандской четвёрки. Его украинские коллеги официально заявили, что это означает признание нелегитимных органов власти, является очередным нарушением Минских соглашений, посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины, продиктованным логикой сознательной эскалации конфликта.

В декабре 2018 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вновь подтвердил отказ от признания ДНР и ЛНР.

Процесс признания ДНР и ЛНР Россией 
19 января 2022 года фракция КПРФ внесла в Государственную думу проект обращения к Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР. 26 января партия «Единая Россия» инициировала обращение к российскому руководству с просьбой начать поставки военной продукции в непризнанные республики Донбасса.

14 февраля комитет Государственной думы по делам СНГ поддержал два проекта постановления по признанию ДНР и ЛНР, предложенные КПРФ и «Единой Россией». Согласно данным ТАСС, второй вариант постановления предусматривал предварительные консультации с министерством иностранных дел.

15 февраля Государственная дума рассмотрела оба проекта и проголосовала за проект КПРФ, предусматривающий немедленное обращение к Путину с просьбой рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР. Проект КПРФ получил поддержку 351 парламентария, а инициатива «Единой России» — 310. Президент России Владимир Путин, комментируя это решение Государственной думы, заявил, что у минских соглашений по урегулированию на востоке Украины ещё есть потенциал.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также подписал с республиками договоры о дружбе, сотрудничестве и помощи. Указами, в частности, предусмотрено, что российские вооружённые силы должны будут «обеспечить поддержание мира» на территории ДНР и ЛНР до момента заключения договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

22 февраля глава МИД России Сергей Лавров заявил об отказе России соблюдать право Украины на суверенитет. В этот же день были ратифицированы договоры о признании, сотрудничестве и взаимопомощи республикам Донбасса обеими палатами Федерального собрания РФ Государственной Думой и Советом Федерации, а также парламентами ДНР и ЛНР.

Во время встречи с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем 26 апреля Владимир Путин заявил, что ДНР и ЛНР имеют такое же право определять свой суверенитет без разрешения украинского правительства, как и в своё время Косово — без разрешения правительства сербского. Из-за этого президент Сербии Александр Вучич выступил со специальным обращением к нации 6 мая, где объявил, что «из-за реакции западного мира на аргументацию Владимира Путина позиция Сербии ухудшилась».

Официальные позиции 
 Зелёный  — официальное признание Жёлтый  — нейтральная реакция на провозглашение Красный  — официальный отказ от признания

Межгосударственных организаций

Государств — членов ООН

Частично признанных и непризнанных государств

См. также 
 Международно-правовое признание
 Минский протокол
 Второе минское соглашение
 Проблема принадлежности Крыма

Примечания 

 Источники

Международно-правовое признание
Донецкая Народная Республика
Луганская Народная Республика
Российско-украинский кризис (2021—2022)